Восемьдесят первая дивизия :

 81-я пехотная дивизия (Российская империя) России
 81-я стрелковая дивизия (первого формирования) СССР
 81-я стрелковая дивизия (второго формирования) СССР
 81-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 81-я кавалерийская дивизия СССР
 81-я дальняя бомбардировочная авиационная дивизия СССР
 81-я дивизия ПВО СССР
 81-я дивизия вермахта Германии

См. также 
 82-я дивизия